Вероніка Кребс — польська авторка спогадів про коліївщину.  
 Ганс Адольф Кребс — британський біохімік німецького походження.
німецькі прізвища